Sacrifice может означать:

 Sacrifice — компьютерная игра в жанре стратегии в реальном времени.
 Sacrifice — реслинг-PPV серии Sacrifice промоушена Total Nonstop Action Wrestling.
 Sacrifice — профессиональное рестлинг ППВ-шоу, проводимое федерацией TNA в 2014 году.
  — песня Элтона Джона.

См. также